Bermondsey (district), district in Groot-Londen, Groot-Brittannië
 Bermondsey (metrostation), metrostation in bovengenoemd district